

Geografia

Germania 
 Riedern am Sand – ex comune ora frazione di Klettgau, comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Riedern am Wald – ex comune ora frazione di Ühlingen-Birkendorf, comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Riedern – ex comune ora frazione della città di Glarona (Canton Glarona)